Jan Derksen ist der Name folgender Personen:

* Jan Derksen (Radsportler) (1919–2011), niederländischer Radrennfahrer
 Jan Derksen (Sänger) (1932–2004), niederländischer Opernsänger (Bariton)